Xe eller XE kan syfta på:

 Xe – kemiskt tecken för grundämnet Xenon
 Xe (företag) – ett amerikanskt säkerhetsföretag/militärföretag.